Запольскохале́евичское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в северо-западной части Стародубского района Брянской области. 

Административный центр — село Запольские Халеевичи.

1 августа 2020 года упразднено в результате преобразования Стародубского района и городского округа Стародуба в Стародубский муниципальный округ.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Запольскохалеевичского сельсовета.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Запольскохалеевичское сельское поселение было включено упраздненное Мохоновское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Стародубского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году